Pochaina hat folgende Bedeutungen:

 Pochaina (Fluss), ein sagenumwobener Fluss in Kiew/Ukraine, an dem im 10. Jahrhundert Einwohner getauft worden sein sollen, als das Christentum von Russland angenommen wurde 
 Pochaina (U-Bahn), eine Station der Metro in Kiew/Ukraine 
 (3441) Pochaina, ein Asteroid, benannt nach einem Kiewer Fluss 

Siehe auch:

 Pocheina